Командсхоф () — хофье в Харлеме, Нидерланды.

Был назван в честь одноимённой купеческой гильдии, которая существовала с 1407 года. Маленький купеческий домик датируется 1644 годом. Хофье вырос вокруг него. Святым покровителем был Николай Чудотворец, который также был патроном Амстердама. Когда гильдия прекратила своё существование в 1789 году в связи в приходом Наполеона, хофье был сдан в аренду, и в 1854 году продан.

Когда в 1871 году местный архивариус Адриан Энсхеде купил его, он снёс одиннадцать маленьких построек, но сохранил дом гильдии, так как он был нужен для его сада.

Литература 
 Haarlems hofjes, Dr. G. H. Kurtz, Schuyt & Co C.V., Haarlem, 1972, ISBN 90-6097-027-6
 Exhibition booklet Anton Heyboer: De Haarlemse Jaren, by Pina Cardia, Historisch Museum Haarlem, 2013

Хофье
Появились в 1644 году
Гильдейские дома